Кубок футбольной федерации Южной Азии 2009 года проводился в городе Дакка (Бангладеш) с 4 по 13 декабря.

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок футбольной федерации Южной Азии 2009 на soccerway.com
 Кубок футбольной федерации Южной Азии 2009 на rsssf.com

2009 год в Бангладеш
Футбол в Азии в 2009 году
Декабрь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Дакке
Международные соревнования по футболу в Бангладеш